A edição da Taça de Portugal de Basquetebol referente à época de 2015/2016 decorreu entre 21 de Outubro de 2015 - 1ª Eliminatória - e 20 de Março de 2016, data em que se disputou a final a qual teve lugar no Pavilhão Dr Salvador Machado, Oliveira de Azemeis, O Sport Lisboa e Benfica conquistou à sua 21ª Taça de Portugal de Basquetebol.

Taça de Portugal de Basquetebol 2015/2016

8 Avos de Final

A Partir dos quartos de final todos os jogos foram disputados no Pavilhão Dr Salvador Machado, Oliveira de Azemeis

1/16 de Final

3ª Eliminatória

2ª Eliminatória

1ª Eliminatória

Referências 

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=my.estatisticas&codigo=Estatisticas

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5637&layout=resultados

<noinclude>

Taça de Portugal de Basquetebol Masculino